Ричард Эдвард Те́йлор (; 2 ноября 1929, Медисин-Хат, Альберта, Канада — 22 февраля 2018, Станфорд, штат Калифорния, США) — канадский физик, лауреат Нобелевской премии по физике 1990 года «за пионерские исследования глубоконеупругого рассеяния электронов на протонах и связанных нейтронах, существенно важных для разработки кварковой модели в физике частиц», совместно с Джеромом Фридманом и Генри Кендаллом.

Член Лондонского королевского общества (1997), иностранный член Национальной академии наук США (1993).

Награды

Примечания

Ссылки 
 Информация с сайта Нобелевского комитета 
 Р. Э. Тэйлор. «Глубоко-неупругое рассеяние: Ранние годы». Нобелевская лекция. // Успехи физических наук, том 161, выпуск 12, декабрь 1991

Физики по алфавиту
Физики Канады
Физики XX века
Лауреаты Нобелевской премии по физике
Лауреаты Нобелевской премии из Канады
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Лондонского королевского общества
Почётные доктора Университета Калгари
Почётные доктора Альбертского университета
Лауреаты премии Панофского